Culture internet
 LOL (également orthographié « Lol » ou « lol ») est l'acronyme en argot Internet et en langage SMS de l'expression anglaise Laughing out loud ou Laugh out loud (mot-à-mot : « rire à voix haute », ce qui peut se traduire par « rire aux éclats »). Son équivalent français est MDR pour « mort de rire » ;
 lolcat, une image d'un chat accompagnée d'une légende humoristique ayant vocation à circuler sur les sites web et réseaux sociaux.

Jeux vidéo
 League of Legends, généralement abrégé en LoL, jeu vidéo inspiré de Defense of the Ancients (DotA) ;
 L.O.L.: Lack of Love, jeu vidéo sorti en 2000 sur Dreamcast ;
 LOL, titre nord-américain du Bakushow, jeu vidéo sorti en 2007 sur Nintendo DS.

 Lieux
 Lol, nom d'une rivière du Soudan du Sud se jetant dans le Bahr al-Arab ;
 LOL, code AITA de l'aéroport de Derby Field, Lovelock, dans le Nevada, États-Unis.

 Musique
 LOL (^^,), troisième album de l'artiste d'eurodance Basshunter ;
 Lol (groupe japonais), un groupe de musique japonais.

 Cinéma et télévision
 LOL, film américain réalisé par Joe Swanberg, sorti en 2006 ;
 LOL (Laughing Out Loud), film français, avec Sophie Marceau et Alexandre Astier, sorti le  avec comme personnage principal une jeune fille nommée Lola ;
 LOL USA, un film américain, sorti en 2012, remake du précédent ;
 lol :-), série télévisée québécoise de sketches d'humour sans dialogues.
 LOL : qui rit, sort !, émission diffusée sur Amazon Prime Video depuis 2021 et présentée par Philippe Lacheau.

 Personnalités
 Lol Mahamat Choua, homme politique tchadien ;
 Lol Tolhurst, ancien membre du groupe The Cure ;
 Lol Crème, musicien anglais né en 1947, membre des groupes 10cc puis Art of Noise.

 Photographie
 LOL project.

Homonymie de titre